|-
| (96701) 1999 JG105||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96702) 1999 JT107||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96703) 1999 JO111||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96704) 1999 JQ111||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96705) 1999 JB117||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96706) 1999 JE119||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96707) 1999 JQ119||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96708) 1999 JU126||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96709) 1999 JK127||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96710) 1999 JN135||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96711) 1999 JE138||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (96712) 1999 KH4||||20 травня 1999||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| (96713) 1999 KG5||||18 травня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (96714) 1999 KH6||||22 травня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (96715) 1999 KR7||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96716) 1999 KD9||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96717) 1999 KG9||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96718) 1999 KU11||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96719) 1999 KO17||||17 травня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (96720) 1999 LP||1999 LP||4 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96721) 1999 LT||1999 LT||7 червня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (96722) 1999 LO4||||10 червня 1999||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (96723) 1999 LB16||||12 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96724) 1999 LY20||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96725) 1999 LA30||||12 червня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (96726) 1999 LA31||||13 червня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (96727) 1999 LK31||||12 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96728) 1999 NF7||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96729) 1999 NL21||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96730) 1999 NL23||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96731) 1999 NP27||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96732) 1999 NQ27||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96733) 1999 NO28||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96734) 1999 NR42||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96735) 1999 NV43||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96736) 1999 NA48||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96737) 1999 NJ48||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96738) 1999 NQ55||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96739) 1999 NE56||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96740) 1999 NW56||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96741) 1999 NY59||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96742) 1999 ON||1999 ON||17 липня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (96743) 1999 OC3||||22 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96744) 1999 OW3||||18 липня 1999||Обсерваторія Мауна-Кеа||Девід Толен, Роберт Вітлі
|-
| (96745) 1999 PB||1999 PB||2 серпня 1999||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (96746) 1999 PK8||||13 серпня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 96747 Кресподасілва (Crespodasilva)||||16 серпня 1999||Астрономічна обсерваторія Воллеса||Люсі Креспо ла Сілва
|-
| (96748) 1999 RE4||||5 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (96749) 1999 RF4||||5 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (96750) 1999 RK8||||4 вересня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (96751) 1999 RY12||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96752) 1999 RO16||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96753) 1999 RB17||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96754) 1999 RF18||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96755) 1999 RJ19||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96756) 1999 RD20||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96757) 1999 RG20||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96758) 1999 RM21||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96759) 1999 RE22||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96760) 1999 RL23||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96761) 1999 RZ25||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96762) 1999 RW28||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96763) 1999 RG30||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96764) 1999 RY32||||9 вересня 1999||Астрономічна обсерваторія Монте-Аґліале||Сауро Донаті
|-
| (96765) 1999 RS34||||10 вересня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец, Петер Кушнірак
|-
| (96766) 1999 RA35||||10 вересня 1999||Обсерваторія Чрні Врх||Юре Скварч
|-
| (96767) 1999 RP40||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96768) 1999 RH50||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96769) 1999 RC51||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96770) 1999 RF54||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96771) 1999 RP56||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96772) 1999 RL57||||8 вересня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (96773) 1999 RJ60||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96774) 1999 RG68||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96775) 1999 RL73||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96776) 1999 RM78||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96777) 1999 RB80||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96778) 1999 RT81||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96779) 1999 RX82||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96780) 1999 RE83||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96781) 1999 RM86||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96782) 1999 RM95||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96783) 1999 RS97||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96784) 1999 RP101||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96785) 1999 RL102||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96786) 1999 RN103||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96787) 1999 RX104||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96788) 1999 RU105||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96789) 1999 RB107||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96790) 1999 RW109||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96791) 1999 RL110||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96792) 1999 RO110||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96793) 1999 RV110||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96794) 1999 RP120||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96795) 1999 RY123||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96796) 1999 RQ124||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96797) 1999 RT124||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96798) 1999 RH127||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96799) 1999 RQ127||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (96800) 1999 RY127||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

96700